Empire of the Sun, con título en español de El imperio del sol es una película de Steven Spielberg de 1987. Puede puede referirse también a:

El imperio del sol (novela), título original Empire of the Sun, libro de J. G. Ballard de 1984 en la que se basó la película;

Empire of the Sun (banda), dúo australiano de música electrónica.